

Топоніми 
Повіт Накаґамі

Персоналії 
Накаґамі — японське прізвище.